Franco Barbero – attore italiano
Franco Barbero – ex presbitero italiano